Бельгийская Про-лига (; ; ) — высший дивизион чемпионата Бельгии по футболу. Коммерческое название — «Лига Жюпилер» или «Про-лига», фр. и нид. Jupiler Pro League, по марке пива «Jupiler», выпускаемого спонсором чемпионата пивоваренной компанией InBev.

История 
Чемпионат проводится с 1895 Королевской бельгийской футбольной ассоциацией, первым чемпионом стал ФК «Льеж». В 1974 создана ассоциация профессиональных клубов, получившая в 2008 наименование «Про-лига» и право организовывать чемпионат. За всю историю чемпионата в высшем дивизионе выступили 74 клуба, из которых 15 становились чемпионами. Наиболее успешный клуб — «Андерлехт» из Брюсселя, становившийся чемпионом 34 раза.

Наивысшее место чемпионата Бельгии в рейтинге УЕФА — третье (1979-80); по состоянию на начало сезона 2016-17 — девятое.

Текущий сезон

Участники сезона 2022/2023

Достижения клубов 

 Примечания
 Клуб до объединения с «Экереном» (KFC Germinal Ekeren) в «Жерминаль Беерсхот» (K.F.C. Germinal Beerschot)/«Беерсхот».

Бельгийские клубы в европейских кубках 
 Кубок чемпионов / Лига чемпионов:
 Финалист: Брюгге (1978)
 Дошли до полуфинала: Стандард (Льеж) (1962), Андерлехт (1982, 1986)
 
 Кубок обладателей кубков:
 Победитель: Андерлехт (1976, 1978), Мехелен (1988),
 Финалисты: Андерлехт (1977, 1990), Стандард (Льеж) (1982), Антверпен (1993)
 Дошли до полуфинала: Стандард (Льеж) (1967), Беверен (1979), Ватерсхей (Генк) (1983), Мехелен (1989), Брюгге (1992)

 Кубок УЕФА / Лига Европы
 Победитель: Андерлехт (1983)
 Финалисты: Андерлехт (1970, 1984), Брюгге (1976)
 Дошли до полуфинала: Варегем (1986), Брюгге (1988)

 Суперкубок:
 Победители: Андерлехт (1976, 1978), Мехелен (1988)

См. также 
 Футболист года в Бельгии
 Список футбольных клубов Бельгии по числу выигранных титулов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Чемпионы Бельгии на сайте RSSSF

 
Бельгия